Horkka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Horkka (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Horkka (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar